ZB puede referirse a:
 Zettabyte, unidad de almacenamiento de información cuyo símbolo es el ZB, equivale a 1021 bytes; 
 Zettabit, unidad de información de almacenamiento en la computadora, normalmente abreviado como Zbit o a veces Zb; o
 ZB vz. 26, ametralladora ligera checoslovaca desarrollada durante la década de 1920.

Siglas